Toponímia:
 Saint-Loup-en-Comminges, municipi del departament francès de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus.
 Saint-Loup-Cammas, municipi francès situat al departament de l'Alta Garona, a la regió Migdia-Pirineus.
 Saint-Loup (Cruesa), comuna de França a la regió de Llemosí, departament de Cruesa, al districte d'Aubusson.
 Védrines-Saint-Loup, municipi francès al departament del Cantal i a la regió d'Alvèrnia.

Biografies:
 Saint-Loup, malnom de Marc Augier (1908-1990) escriptor i polític francès.